Shur Su kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shūr Sū (ort), Nordkhorasan, 
 Shūr Sū (vattendrag), Östazarbaijan, 
 Shūr Sū (källa), Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar